Gaspard Pirotte, gymnaste belge ;
 
 Jean-Claude Pirotte (1939-2014), écrivain, poète et peintre belge ;
 Julia Pirotte (1908-2000), photographe de presse ;
 Nestor Pirotte (1933-2000), tueur en série belge.
 Olivier Pirotte (1699-1764), peintre, musicien et poète
 Philippe Pirotte (1972-), historien de l'art
 Suzanne Pirotte (1946-), graveuse belge

Références